Виља Пурификасион има више значења:

 Општина Виља Пурификасион (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Пурификасион (Виља Пурификасион, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику